Мизоч — посёлок городского типа, центр Мизочского поселкового совета Здолбуновского района Ровненской области Украины.
 Мизоч — еврейское гетто времен Второй мировой войны и Холокоста, созданное в оккупированной Польше нацистской Германией для насильственного разделения и плохого обращения с польскими евреями.